Acque nere (Black Water) – romanzo di T. Jefferson Parker del 2002
 Acque nere – acque riconosciute nocive per la salute pubblica o moleste per il pubblico